Ghlig Ehl Beye – comune mauritano della regione di Hodh-Charghi
Ghlig Ehl Beye – comune mauritano della regione di Hodh-Gharbi